Oświata – upowszechnianie wykształcenia
 „Oświata” – polskie czasopismo pedagogiczne
 „Oświata” – polskie towarzystwo
 Polskie Towarzystwo „Oświata” w Mińsku
 Polskie Towarzystwo „Oświata” w Nieświeżu